Чемпионаты мира по шахматам среди ветеранов проводятся с 1991 г. Учредителем соревнования является ФИДЕ.

Турниры проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Отдельный женский турнир проводится при условии участия не менее 10 женщин из 4 разных зон ФИДЕ.

Победитель турнира автоматически получает звание гроссмейстера (если не имеет его на момент участия в турнире).

Изначально на турнире существовало возрастное ограничение 60 лет для мужчин и 50 лет для женщин. С 2014 г. в мужской и женской группах введены возрастные категории 50+ и 65+ (таким образом, каждый год определяется по 2 победителя у мужчин и женщин).

Наибольшее количество побед в чемпионатах среди мужчин одержал А. В. Вайсер, выигравший 4 турнира (2 до разделения на возрастные категории и 2 в категории 65+). 3 одержал Я. Я. Клован, который еще в одном чемпионате разделил 1—2 места, но получил серебряную медаль по дополнительным показателям. У женщин 7 побед имеет Н. Т. Гаприндашвили, 5 побед у ее соотечественницы Т. Н. Хмиадашвили, более известной под девичьей фамилией Хугашвили.

Старейшим победителем турнира у мужчин является В. Янса, которому на момент победы в чемпионате 2018 г. было 76 лет. В том же году Н. Т. Гаприндашвили выиграла турнир в возрасте 77 лет.

Хронологическая таблица

Примечания 

Шахматные турниры
Чемпионаты мира по шахматам